Denumirea de Ravna Gora se poate referi la una din următoarele localități:

Localități din Bulgaria
 Ravna Gora, un sat în comuna Sozopol, regiunea Burgas;
 Ravna Gora, un sat în comuna Svilengrad, regiunea Haskovo;
 Ravna Gora, un sat în comuna Avren, regiunea Varna;

Localități din Croația
 Ravna Gora, comună în cantonul Primorje-Gorski kotar.

Localități din Serbia
 Ravna Gora (Ivanjica), un sat lângă Ivanjica
 Ravna Gora (Vlasotince), un sat lângă Vlasotince